Confessio Augustana, de geloofsbelijdenis van de reformatorische beweging
 Bibliotheca Augustana, een digitale bibliotheek met teksten uit verscheidene talen
 Augustana (band), een Amerikaanse rockband